Иван Васильевич Фролов:
 Фролов, Иван Васильевич (1918—1944) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Фролов, Иван Васильевич (1920—2003) — советский игрок в хоккей с мячом, тренер.